Westling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Katarina Westling
  Per Richard Westling